Миноносцы типа «Чиклоне» () — итальянские миноносцы, состоявшие на вооружении королевского ВМС Италии в годы Второй мировой войны. Дальнейшее развитие типа «Pegaso». Решение о строительстве серии из 16 единиц принято в начале 1941 года для компенсации тяжёлых потерь в миноносцах. В ходе войны и послевоенные годы передавались флотам Третьего Рейха, коммунистической Югославии и Советского Союза.

Конструкция 
Ширина, по сравнению с прототипом, немного увеличена для улучшения остойчивости, для упрощения конструкции ликвидированы бортовые топливные цистерны. Уменьшились скорость и дальность.

Список всех миноносцев

Литература 
 Conway’s All the World’s Fighting ships 1922—1946
 Александр Широкорад: Чудо-оружие СССР — Тайны советского оружия, ISBN 5-9533-0411-0
 Shores, Cull & Malizia (1991). Malta: The Spitfire Year 1942. Grub Street

Ссылки 
 Le torpediniere Classe Ciclone su regiamarinaitaliana.it

Миноносцы Италии
Корабли Италии периода Второй мировой войны
Военные корабли и суда Ansaldo
Миноносцы Югославии
Миноносцы кригсмарине
Миноносцы СССР